Dit is een lijst van planetoïden 53901-54000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (53901) - || 2000 FE50|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53902) - || 2000 FW52|| 29 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (53903) - || 2000 FD55|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53904) - || 2000 FE56|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53905) - || 2000 FY59|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53906) - || 2000 FH61|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (53907) - || 2000 GL1 || 2 april 2000 || LINEAR
|-
| (53908) - || 2000 GT2 || 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (53909) - || 2000 GC4 || 5 april 2000 || C. W. Juels
|-
| (53910) Jánfischer || 2000 GF4|| 6 april 2000 || Modra
|-
| (53911) - || 2000 GZ4 || 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (53912) - || 2000 GL5 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (53913) - || 2000 GS6 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (53914) - || 2000 GO7 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (53915) - || 2000 GR7 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (53916) - || 2000 GW7 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (53917) - || 2000 GP17|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53918) - || 2000 GM18|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53919) - || 2000 GX18|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53920) - || 2000 GA21|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53921) - || 2000 GC25|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53922) - || 2000 GC27|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53923) - || 2000 GW30|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53924) - || 2000 GJ37|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53925) - || 2000 GF38|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53926) - || 2000 GR38|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53927) - || 2000 GB39|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53928) - || 2000 GT39|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53929) - || 2000 GQ40|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53930) - || 2000 GO42|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53931) - || 2000 GQ42|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53932) - || 2000 GB43|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53933) - || 2000 GG44|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53934) - || 2000 GQ44|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53935) - || 2000 GK45|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53936) - || 2000 GO45|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53937) - || 2000 GS45|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53938) - || 2000 GZ45|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53939) - || 2000 GM46|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53940) - || 2000 GU47|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53941) - || 2000 GD48|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53942) - || 2000 GH49|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53943) - || 2000 GF50|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53944) - || 2000 GZ51|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53945) - || 2000 GK52|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53946) - || 2000 GC53|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53947) - || 2000 GY53|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53948) - || 2000 GZ53|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53949) - || 2000 GO54|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53950) - || 2000 GX56|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53951) - || 2000 GC58|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53952) - || 2000 GF59|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53953) - || 2000 GP59|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53954) - || 2000 GD60|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53955) - || 2000 GJ60|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53956) - || 2000 GP60|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53957) - || 2000 GJ61|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53958) - || 2000 GN61|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53959) - || 2000 GY61|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53960) - || 2000 GQ62|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53961) - || 2000 GB63|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53962) - || 2000 GK63|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53963) - || 2000 GQ63|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53964) - || 2000 GO64|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53965) - || 2000 GY64|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53966) - || 2000 GA65|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53967) - || 2000 GC65|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53968) - || 2000 GO65|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53969) - || 2000 GV65|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53970) - || 2000 GC66|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53971) - || 2000 GJ66|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53972) - || 2000 GM66|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53973) - || 2000 GB67|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53974) - || 2000 GD67|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53975) - || 2000 GA68|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53976) - || 2000 GY69|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53977) - || 2000 GM70|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53978) - || 2000 GH71|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53979) - || 2000 GC73|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53980) - || 2000 GK73|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53981) - || 2000 GQ73|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53982) - || 2000 GG74|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53983) - || 2000 GW74|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53984) - || 2000 GZ76|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53985) - || 2000 GG77|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53986) - || 2000 GH77|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53987) - || 2000 GR77|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53988) - || 2000 GW78|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53989) - || 2000 GT79|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (53990) - || 2000 GZ79|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (53991) - || 2000 GF81|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (53992) - || 2000 GJ83|| 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (53993) - || 2000 GN83|| 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (53994) - || 2000 GS84|| 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (53995) - || 2000 GA88|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (53996) - || 2000 GC88|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (53997) - || 2000 GD88|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (53998) - || 2000 GW88|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (53999) - || 2000 GS89|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (54000) - || 2000 GN90|| 4 april 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten